Název Špičák má více významů:

 špičák (zub) (Caninus) je jeden ze zubů
 špičák (nástroj) je ruční nástroj k rozrušování materiálu
 Špičák (Železná Ruda) – část města Železná Ruda v okrese Klatovy
Špičák (nádraží) – železniční stanice v obci Špičák
 Špičák (národní přírodní rezervace), bývalá národní přírodní rezervace v okrese Liberec
 Špičák (Český Krumlov) – místní část Českého Krumlova
 Špičák (sídliště)  – sídliště v České Lípě

příjmení osob
 Aleš Špičák (* 1955) – český seismolog a vulkanolog
 Julius Špičák (* 1952) – český lékař, gastroenterolog a politik
 Václav Špičák (1929–2019) – český lékař, alergolog, otec Aleše a Julia

název vrcholu
 Špičák (Středolabská tabule) (249,7 m) – vrchol v Milovické pahorkatině, severně od Odoleny Vody v okrese Praha-východ
 Špičák (Ralská pahorkatina, 281 m) (281,2 m) – vrchol v Dokeské pahorkatině, východně od Štětí v okrese Litoměřice
 Špičák (Mikulovská vrchovina) (297,4 m) – vrchol v Milovické pahorkatině, jižně od Milovic v okrese Břeclav
 Špičák (Děčínská vrchovina) (Červený vrch) (314 m) – vrchol v Děčínských stěnách,v Děčíně v okrese Děčín
 Špičák (Benešovské středohoří, 342 m) (342,1 m) – vrchol ve Verneřickém středohoří, východně u Březin v okrese Děčín
 Špičák (Bečovské středohoří) (360,0 m) – vrchol v Milešovském středohoří, jižně od Lužice v okrese Most
 Špičák (Jičínská pahorkatina) (362,8 m) – vrchol v Turnovské pahorkatině, západně od Ohařic v okrese Jičín
 Špičák (Oskavská pahorkatina) (363,0 m) – vrchol v Hraběšické hornatině, jižně od Mostkova v okrese Šumperk
 Špičák (Ralská pahorkatina, 379 m) (378,9 m) – vrchol v Dokeské pahorkatině, severozápadně od Jestřebice v okrese Mělník
 Špičák (Ralská pahorkatina, 390 m) (390,2 m) – vrchol v Dokeské pahorkatině, v PP Špičák u Střezivojic, východně od Střezivojic v okrese Mělník
 Špičák (Bořeňské středohoří) (399,3 m) – vrchol v Milešovském středohoří, severovýchodně od Mostu v okrese Most
 Špičák (Rohozecká hornatina, 404 m) (403,5 m) – těžbou narušený vrchol v Doupovských horách, západně od Kadaně v okrese Chomutov
 Špičák (Ralská pahorkatina, 410 m) (410 m) – vrchol v Dokeské pahorkatině, severozápadně od Brusného 2. dílu v okrese Mělník
 Špičák (Benešovské středohoří, 412 m) (412,3 m) – vrchol ve Verneřickém středohoří, severovýchodně u Žandova v okrese Česká Lípa
 Špičák (Švihovská vrchovina) (420,6 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, jihovýchodně od Lelova v okrese Plzeň-jih
 Špičák (Sokolovská pánev) (448,8 m) – vrchol v Sokolovské pánvi, jihovýchodně od Nové Role v okrese Karlovy Vary
 Špičák (Teplické středohoří) (455,3 m) – vrchol v Milešovském středohoří, východně od Bíliny v okrese Teplice
 Špičák (Zákupská pahorkatina) (459 m) – vrchol v Zákupské pahorkatině, na severním okraji České Lípy v okrese Česká Lípa
 Špičák (Žitavská pánev) (462,0 m) – vrchol v Liberecké kotlině, východně od Vesce v okrese Liberec
 Špičák (Křivoklátská vrchovina) (470,1 m) – vrchol v Lánské pahorkatině, východně od Rakovníka v okrese Rakovník
 Špičák (Šenovská pahorkatina) (480,7 m) – vrchol v Šluknovské pahorkatině, severozápadně od Šluknova v okrese Děčín
 Špičák (Ralská pahorkatina, 482 m) (481,9 m) – vrchol v Dokeské pahorkatině, severozápadně od Libovic v okrese Mělník
 Špičák (Rohozecká hornatina, 489 m) (488,5 m) – vrchol v Doupovských horách, severně od Ždova v okrese Chomutov
 Špičák (Džbán) (489,9 m) – vrchol v Ročovské vrchovině, severně od Kounova v okrese Rakovník
 Špičák (Jehličenská hornatina, 504 m) (504,3 m) – vrchol v Doupovských horách, severně od Vojkovic v okrese Karlovy Vary
 Špičák (Rumburská pahorkatina) (544,3 m) – vrchol v Šluknovské pahorkatině, severovýchodně od Varnsdorfu v okrese Děčín
 Špičák (Bruntálská vrchovina) (566,2 m) – vrchol v Bruntálské vrchovině, jihozápadně od Široké Nivy v okrese Bruntál
 Špičák (Domašovská vrchovina) (569,6 m) – vrchol v Domašovské vrchovině, východně od Jívové v okrese Olomouc
 Špičák (Markvartická pahorkatina) (575,4 m) – vrchol v Brtnické vrchovině, severozápadně od Oponešic v okrese Jihlava
 Špičák (Brdská vrchovina) (579,2 m) – vrchol v Brdech, jižně od Podluh v okrese Beroun
 Špičák (Oderské vrchy) (586,2 m) – vrchol v Oderských vrších, jihovýchodně od Města Libavá v okrese Olomouc
 Špičák (Krasíkovská vrchovina) (595,3 m) – vrchol v Bezdružické vrchovině, severně od Bezdružic v okrese Tachov
 Špičák (Manětínská kotlina) (597,2 m) – vrchol v Manětínské vrchovině, jihozápadně od Mezí v okrese Plzeň-sever
 Špičák (Litoměřické středohoří) (608,2 m) – vrchol ve Verneřickém středohoří, severozápadně od obce Staňkovice v okrese Litoměřice
 Špičák (Lomská vrchovina) (610,8 m) – vrchol v Manětínské vrchovině, severovýchodně od Nečtin v okrese Plzeň-sever
 Špičák (Jáchymovská hornatina) (618,1 m) – vrchol v Klínovecké hornatině Krušných hor, severozápadně od Smilova v okrese Karlovy Vary
 Špičák (Jehličenská hornatina, 626 m) (626,4 m) – vrchol v Doupovských horách, východně od Dolní Lomnice v okrese Karlovy Vary
 Špičák (Flájská hornatina) (664,1 m) – vrchol v Loučenské hornatině Krušných hor, západně od Oseka v okrese Teplice 
 Špičák (Nakléřovská hornatina) (723,3 m) a rezervace Špičák u Krásného Lesa – vrchol v Loučenské hornatině Krušných hor, severozápadně od Krásného Lesa v okrese Ústí nad Labem
 Špičák (Oldřichovská vrchovina) (723,6 m) – vrchol v Jizerské hornatině, severně od Oldřichova v Hájích v okrese Liberec
 Špičák (Vidžínská vrchovina) (726,7 m) – vrchol v Bezdružické vrchovině, severně od Starého Sedla v okrese Cheb
 Špičák (Tepelská vrchovina) (727 m) – vrchol v Tepelské vrchovině na území části Heřmanov města Teplá v okrese Cheb, kopec s lomem a mineralogické naleziště
 Špičák (Jindřichovická vrchovina) (730,8 m) – vrchol v Klínovecké hornatině Krušných hor, severovýchodně od Háje v okrese Sokolov
 Špičák (Otínská pahorkatina) (733,5 m) – vrchol v Brtnické vrchovině, severovýchodně od Třešti v okrese Jihlava
 Špičák (Zlatohorská vrchovina) (762,7 m) – vrchol v Hynčické hornatině, severozápadně od Spáleného v okrese Bruntál
 Špičák (Kamenecká hornatina) (777,6 m) – vrchol v Hraběšické hornatině, jižně od Dobřečova v okrese Bruntál
 Špičák (Orlické hory) (798,2 m) – vrchol v Bukovohorské hornatině, jihovýchodně od Valteřic v okrese Ústí nad Orlicí, 
 Špičák (Kynžvartská vrchovina) (809,3 m) – vrchol v Kynžvartské vrchovině, nad městem Lázně Kynžvart v okrese Cheb
 Špičák (Tanvaldská vrchovina) (812 m) – vrchol zvaný též Tanvaldský Špičák v Jizerské hornatině, severozápadně od Tanvaldu v okrese Jablonec nad Nisou
 Špičák (Hornoslavkovská vrchovina) (828,5 m) – vrchol v Hornoslavkovské vrchovině, severozápadně od Krásna v okrese Sokolov
 Špičák (Podorlická pahorkatina) (841 m) – vrchol v Podorlické pahorkatině západně od Deštného v Orlických horách 
 Špičák (Růžohorská hornatina) (877 m) – vrchol v Krkonošských rozsochách, severozápadně od Horního Maršova v okrese Trutnov
 Špičák (Rychlebské hory) (957,2 m) – vrchol v Travenské hornatině, západně od Skorošic v okrese Jeseník
 Špičák (Hrubý Jeseník) (965,2 m) – vrchol v Pradědské hornatině, západně od Vernířovic v okrese Šumperk
 Špičák (Přebuzská hornatina) (990,8 m) – vrchol v Klínovecké hornatině Krušných hor, západně od Přebuzi v okrese Sokolov
 Špičák (Černohorská rozsocha) (1001,3 m) – vrchol v Krkonošských rozsochách, severozápadně od Černého Dolu v okrese Trutnov
 Špičák (Trojmezenská hornatina) (1020,9 m) – vrchol v Trojmezenské hornatině, jižně na Stožce v okrese Prachatice
 Špičák (Železnorudská hornatina) (1202,5 m) – vrchol v Železnorudské hornatině, severně od Železné Rudy v okrese Klatovy
 Špičák (Želnavská hornatina) (1223,0 m) – vrchol ve Želnavské hornatině, severozápadně od Hodňova v okrese Český Krumlov

součást názvu vrcholu
 Božanovský Špičák (781 m) – vrchol v Broumovských stěnách, severovýchodně od Machova v okrese Náchod
 Božídarský Špičák (1116,2 m) – vrchol v Klínovecké hornatině, jihozápadně od Božího Daru v okrese Karlovy Vary
 Českolipský Špičák viz Špičák (Zákupská pahorkatina)
 Hamerský Špičák (452,2 m) – vrchol v Zákupské pahorkatině, jihovýchodně od Hamru na Jezeře v okrese Česká Lípa
 Honský Špičák (652,2 m) – vrchol v Broumovských stěnách, severovýchodně od Honů v okrese Náchod
 Hořenecký Špičák viz Číčov (přírodní rezervace)
 Královecký Špičák (880,5 m)  – vrchol v Žacléřské vrchovině, nejvyšší kopec Vraních hor, jihovýchodně od Vrchové v okrese Trutnov
 Oldřichovský Špičák viz Špičák (Oldřichovská vrchovina)
 Pavlovský Špičák (695,1 m) – vrchol v Loučenské hornatině, severně od Hradiště v okrese Chomutov
 Plasnický Špičák (833,2 m) – vrchol v Podorlické pahorkatině, západně od Deštného v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou 
 Ruprechtický Špičák (880,5 m) – vrchol v Meziměstské vrchovině, nejvyšší kopec české části Javořích hor, severně od Ruprechtic v okrese Náchod
 Svébořický Špičák (425,1 m) – vrchol v Zákupské pahorkatině, jihovýchodně od Svébořic v okrese Česká Lípa
 Tanvaldský Špičák viz Špičák (Tanvaldská vrchovina)
 Újezdský Špičák (348,3 m) – vrchol v Dokeské pahorkatině, jihozápadně od Bylochova v okrese Litoměřice
 Útěchovický Špičák (499,5 m) – vrchol v Zákupské pahorkatině, severně od Útěchovic v okrese Česká Lípa
 Zdislavský Špičák (688,1 m) – vrchol v Ještědském hřbetu, severovýchodně od Zdislavy v okrese Liberec

 součást názvu chráněného území
 Špičák u Střezivojic – přírodní památka se skalní jehlou na Kokořínsku v okresu Mělník

Související články 
 Malý Špičák
 Střední Špičák
 Velký Špičák

Externí odkazy